Le tournoi d'Ojai Valley est un tournoi de tennis féminin. L'édition 1961 se dispute du  au .

Katherine D. Chabot remporte le simple dames. En finale, elle bat Carole Loop.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Katherine D. Chabot et Sally Moore.

Résultats en simple

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis d'Ojai Valley

Navigation 

Ojai Valley
Tennis aux États-Unis en 1961
Sport en avril 1961
Tennis en mai 1961